Arun – dystrykt w Anglii
 Arun – rzeka w Anglii
 Arun – rzeka w Chinach i Nepalu